Koseze (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Koseze (Vodice), een plaats in de Sloveense gemeente Vodice